CCC se poate referi la:

 CCC, rețea de retail de încălțăminte din Polonia
 CCC Blue Telecom, companie de televiziune prin cablu din România